Барракас:

 Барракас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия.
 Барракас — район города Буэнос-Айрес, столицы Аргентины.
 Барракас Сентраль — аргентинский футбольный клуб.